La UAE Pro-League 2010-2011 è stata la 36ª edizione della massima competizione nazionale per club degli Emirati Arabi Uniti.La squadra campione in carica è l'Al-Wahda Sports.

Squadre partecipanti

Allenatori

Cambi in panchina

Pre-season

Durante la stagione

Classifica finale 

Legenda:
      Campione degli Emirati Arabi Uniti 2010-2011, ammessa alla fase a gironiAFC Champions League 2012
      Ammesse alla fase a gironi della AFC Champions League 2012
      Ammesse ai play-off della AFC Champions League 2012
      Retrocessa in UAE Division 1 Group A 2011-2012

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Marcatori 
18 gol
  André Senghor (Baniyas)

13 gol
  Júlio César (Al Shabab)
  Marcelinho (Al-Sharjah)

12 gol
  Ibrahim Diaky (Al-Jazira)
  Grégory Dufrennes (Ittihad Kalba)

11 gol
  Baré (Al-Jazira)
  Boris Kabi (Al Dhafra)
  Ricardo Oliveira (Al-Jazira)
  Pinga (Al-Wahda)

10 gol
  Ismaël Bangoura (Al-Nasr)
  Francisco Yeste (Al-Wasl)

Note

Collegamenti esterni 
 
 

2011